Нова България може да се отнася за:

 „Нова България“, български вестник, излизал в периода 1876 – 1877 г.;
 „Нова България“, името на вестник „Българин“ в последните му два броя, Солун, 1912 г.;
 „Нова България“, името на първите четири броя на вестник „Македонски новини“, издаван в Горна Джумая в 1929 – 1932 г.;
 „Нова България“, името на българска партия, основана на 8 февруари 2014 г.